Туапсе́:

 Туапсе — город в России, административный центр Туапсинского района Краснодарского края.
 Туапсе — морской торговый порт федерального значения на Кавказском побережье Чёрного моря.
 Туапсе-Пассажирская — станция Северо-Кавказской железной дороги в центре города Туапсе Краснодарского края.
 Туапсе — река в Туапсинском районе Краснодарском крае.
 «Туапсе» — советский танкер, захваченный флотом Китайской Республики (Тайвань) в 1954 году.
 «Туапсе» — российский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Туапсе» — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи, находившаяся в составе флота с 1852 по 1893 год.

См. также